IndyCar Series 2006 – był jedenastym sezonem wyścigów pod szyldem IndyCar Series. Rozpoczął się on 26 marca wyścigiem w Homestead, a zakończył 10 września wyścigiem na torze Chicagoland Speedway. Tytuł mistrzowski zdobył Sam Hornish Jr., a o jego zwycięstwie zadecydowała dopiero większa liczba zwycięstw niż Dana Wheldona, gdyż obaj zdobyli taką samą liczbę punktów. Tytuł najlepszego nowicjusza ("Rookie of the Year") zdobył Marco Andretti.

Wyniki

Klasyfikacja

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Rauzulu'sStreet.com

IndyCar Series
2006 w sportach motorowych
2006 w Stanach Zjednoczonych
2006 w Japonii